Il Colli di Faenza Sangiovese riserva è un vino DOC la cui produzione è consentita nelle province di Forlì e Ravenna.

Caratteristiche organolettiche 
colore: rosso rubino
odore: caratteristico, delicato che ricorda la viola
sapore: asciutto, armonico, con retrogusto caratteristico

Storia

Abbinamenti consigliati

Produzione
Provincia, stagione, volume in ettolitri
 nessun dato disponibile

Vini DOC della provincia di Forlì-Cesena
Vini DOC della provincia di Ravenna
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Sangiovese